III Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении — легкоатлетическое соревнование, проходившее в столице Катара — Дохе с 14 по 16 февраля 2008 года. В нём приняли участие 202 спортсмена из 29 стран Азии. На турнире было разыграно 26 комплектов наград.

Участники

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Сайт ААА (Asian Athletics Association)

2008
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Международные спортивные соревнования в Дохе
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Катаре
2008 год в лёгкой атлетике
Февраль 2008 года